Borownitz ist der deutsche Name für 

 Borovnice u Českých Budějovic, Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
 Borovnice u Jimramova, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien

Siehe auch:
 Borovnice
 Borowitz